Por revolución egipicia se puede referir a:
 La revolución egipcia de 1919, que originó la independencia de Egipto;
 La revolución egipcia de 1952, que dio fin a la monarquía y el nacimiento de la República de Egipto;
 La revolución egipcia de 2011, que dio fin al régimen de Hosni Mubarak.